

Film
Just a Girl – cortometraggio del 1913 diretto da Charles Weston
Just a Girl – film del 1916 diretto da Alexander Butler
Just a Girl – cortometraggio del 2005 diretto da Lilly Scourtis

Musica
Just a Girl – canzone del gruppo musicale californiano No Doubt
Just a Girl – residency show della cantante Gwen Stefani a Las Vegas